Одуд Вадим Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Одуд Ігор Володимирович (* 1987) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Водвуд